Джейми Маррей и Бруно Соарес — победители турнира.

Общая информация 
Под первым номером на турнире были посеяны Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу, но они уступили в четвертьфинале несеянной паре Адриану Маннарино и Люке Пую. Прошлогодние чемпионы Симоне Болелли и Фабио Фоньини защищали свой титул в качестве пятых номеров посева, однако выбыли уже во втором раунде, проиграв также дуэту Маннарино и Пуй. Победу смогла одержать седьмая сеянная пара Джейми Маррей и Бруно Соарес. В финале они обыграли несеянную, но опытную пару Даниэль Нестор и Радек Штепанек. Соарес стал первым представителем Бразилии за всю историю, кто сумел выиграть мужские парные соревнования Открытого чемпионата Австралии. Маррей в свою очередь стал первым представителем Великобритании с 1934 года, кому покорился титул в мужских парах. Для обоих теннисистов эта победа стала дебютной на Больших шлемах в мужском парном разряде.

Из россиян в разных альянсах участие в турнире приняли три теннисиста, но не один не смог пройти дальше второго раунда.

Посев 

  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Четвертьфинал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Третий раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Третий раунд)
  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа (Третий раунд)
  Симоне Болелли /  Фабио Фоньини (Второй раунд)
  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Второй раунд)
 ' Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Титул)
  Хенри Континен /  Джон Пирс (Второй раунд)
  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Четвертьфинал)
  Лукаш Кубот /  Марцин Матковский (Второй раунд)
  Доминик Инглот /  Роберт Линдстедт (Третий раунд)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Третий раунд)
  Равен Класен /  Раджив Рам (Четвертьфинал)
  Максим Мирный /  Трет Конрад Хьюи (Четвертьфинал)
  Марк Лопес /  Фелисиано Лопес (Второй раунд)
  Марсель Гранольерс /  Пабло Куэвас (Полуфинал)

Специальные приглашения в основу (WC) и (PR) 

  Алекс Болт /  Эндрю Уиттингтон (Первый раунд)
  Сэмюэль Грот /  Ллейтон Хьюитт (Третий раунд)
  Джеймс Дакворт /  Джон Миллман (Первый раунд)
  Ник Кирьос /  Омар Ясика (Первый раунд)
  Остин Крайчек /  Дональд Янг (Второй раунд)
  Се Чжэнпэн /  Ян Цзунхуа (Первый раунд)
  Джон-Патрик Смит /  Люк Сэвилл (Первый раунд)
  Брайан Бейкер /  Денис Кудла (PR, первый раунд)
  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен (PR, первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Жиль Мюллер (PR, второй раунд)
  Иржи Веселый /  Лукаш Длоуги (PR, второй раунд)
  Александр Долгополов /  Дмитрий Турсунов (PR, первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые